Никколо́ Йомме́лли (; 1714—1774) — итальянский композитор.

Биография 

Родился в семье Франческо Антонио Йоммелли и Маргариты Кристиано в Аверсе, городке в 20 километрах от Неаполя. Имел одного брата — Игнация, который стал доминиканским монахом и помог композитору в старшие годы — и трёх сестёр. Его отец был преуспевающим торговцем. Он поручил Йоммелли учиться музыке у Муццилло, директора Аверского кафедрального хора. Продемонстрировав способности к музыке, Никколо поступил в консерваторию Сант-Онофре-а-Капуано в Неаполе, где учился у Игнация Проти, а также Томазо Проти и Франческо Фео. Стал учеником Дуранте и Манчини. 

Его оперы «L'Errore amoroso», «Odoardo», «Il Ricimero, re di Goti», «Astianasse» имели в Италии большой успех. Был капельмейстером в Риме, потом 20 лет в Штутгарте.

В 1747 году он стал директором консерватории Ospedale Degli incurabili в Венеции и в 1749 заместителем Часовни базилики Святого Петра в Риме. 

Подпав под влияние немецкой музыки, Йоммелли написал около 30 опер в этом направлении, которые имели большой успех в Германии; по характеру его сочинений его называли «итальянским Глюком». В это время в Италии он был практически забыт, хотя в 1750 году в Неаполе в его «Дидоне» блестяще солировала Катарина Фатта-Габриелли, что принесло ей европейскую славу и она была приглашена к венcкому двору. 

В этот период он находился на пике своей славы, написал лучшие свои произведения. Многие из них были поставлены в частных театрах герцога. Йоммелли вернулся в Неаполь в 1768, когда опера-буффа была более популярна, чем опера-серия Йоммелли, поэтому его последние произведения не были столь хорошо восприняты. 

В конце жизни Никколо Йоммелли начал писать духовную музыку: «Miserere», кантаты, оратории, реквиемы и пр.

В 1771 он пережил инсульт, частично его парализовал, но он и дальше продолжал заниматься творчеством.

Никколо Йоммелли умер 25 августа 1774 года в городе Неаполе.

Творчество

Оперы 
Его первая опера серия «Ricimero re di Goti», написанная в 1740 году, принесла молодому композитору большой успех. 

Премьера его первой оперы «L'errore amoroso» произошла зимой 1737 в театре Нуово в Неаполе при содействии маркиза дель Васто и Джованни Баттисты д'Авалос. В следующем году в театре Фиорентине была поставлена ​​вторая опера — «Odoardo». На Йоммелли обратил внимание герцог Йоркский, услышав в январе 1740 в Римском театре Арджентина первую оперу-серию Йоммелли «Ricimero rè de 'Goti», а впоследствии стал его покровителем. Герцог был возведен впоследствии в сан кардинала и назначил Йоммелли встреча в Ватикане. В 1740-е года Йоммелли написал оперы для многих итальянских городов: Болоньи, Венеции, Турина, Падуи, Феррары, Лукки, Пармы, а также Неаполя и Рима.

Оратория 
 La passione di Gesù Cristo (Венеция, 1743) 
 Gioas re di Giuda (Венеция, 1745)
 Betulia liberata (Рим, 1749)

Примечания

Ссылки 
 Jommelli, Niccolò.

Академические музыканты Италии
Композиторы Италии XVIII века
Композиторы по алфавиту
Авторы реквиемов